XXII Чемпионат России по регби проходил с 10 мая по 13 октября 2013 года. Чемпионом в девятый раз в своей истории стал регбийный клуб «Красный Яр», обыгравший в двухматчевом финале прошлогоднего победителя «Енисей-СТМ».

Регламент 
Чемпионат России по регби 2013 проводится в два этапа. На первом этапе все участвующие клубы играют два круга с разъездами. За победу в матче первого этапа начисляется 4 очка, за ничью — 2 очка, за поражение — 0 очков. Команде, совершившей 4 и более попытки в матче, начисляется одно бонусное очко. Команде, проигравшей матч с разницей в семь и менее очков, начисляется одно бонусное очко. На втором этапе команды, занявшие 1-е и 2-е места по итогам первого этапа, играют два финальных матча для определения чемпиона по схеме
2-1, 1-2. Команды, занявшие 3-е и 4-е места, играют два матча для определения 3-го призера чемпионата по схеме 4-3, 3-4.

География соревнований 
В этом чемпионате России три клуба представляли Москву, два Красноярск и по одному города Казань, Краснодар, Новокузнецк, Таганрог и подмосковный поселок Монино.

Участники 
Краснодарский клуб «Кубань», ставший победителем Высшей лиги прошлого сезона, пополнил ПРЛ. 
Пензенская «Империя» напротив из-за уменьшения финансирования не смогла принять участие в чемпионате. 
Регбийный клуб «Агроуниверситет» (Казань) был переименован в «Стрела-Агро».

Турнирная таблица 

 «Красный Яр» находится в таблице выше «Енисея-СТМ» из-за большего количества попыток в личных встречах.

Результаты матчей

Матчи за 3-е место

Финал

Самые результативные игроки

Матч всех звёзд 

Матч всех звёзд состоялся 15 сентября в Москве в рамках празднования 90-летия российского регби. Команда «Русские медведи», составленная из представителей национальной сборной России, победила команду «Russian Barbarians», основу которой составили легионеры, выступающие в российских клубах.

Примечания

Ссылки 
 
 Регламент

Чемпионаты России по регби
Чемпионаты России в 2013 году
2013 год в регби